Albumy numer jeden w roku 1995 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1995 (USA)
 Albumy numer jeden w roku 1995 (Węgry)